Чемпіонат Польщі з футболу 2003 () — проводився у 2002—2003 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Вісла» (Краків).

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Результати на 90minut 

2003
Польща
Польща
2002 у польському спорті
2003 у польському спорті